Infostrada S.p.A. était l'opérateur du groupe Wind qui s'occupait des services de téléphonie fixe, xDSL et fibre optique.

Histoire 
Infostrada S.p.A. est né en 1996 d'un accord entre Olivetti Telemedia et Bell Atlantic, dans le but de concurrencer Telecom Italia dans le téléphonie fixe.
À la fin de 1996, l'entreprise comptait 430 employés et clôturait la première année avec un chiffre d'affaires de 72 milliards de lires. En 1997, Mannesmann a succédé à l'actionnaire américain, contrôlant Infostrada via le néerlandais Olivetti Mobile Telephony Services B.V., puis OliMan B.V. (50,1% Olivetti, 49,9% Mannesmann), qui deviendra également actionnaire d'Omnitel.
En 1998, Infostrada a conclu un accord avec Ferrovie dello Stato qui prévoit l'acquisition du droit d'accès à l'infrastructure du FS pour la pose de câbles téléphoniques et le droit d'utiliser une partie des câbles à fibres optiques du réseau FS (vers 1770 km), pendant 30 ans.
En 1999, Olivetti vend Infostrada à Mannesmann et en 2001, elle deviendra la propriété d' Enel, qui l'intègrera en 2002 dans Wind Telecomunicazioni S.p.A.
A partir du , Infostrada fait partie, avec sa société mère Wind, du groupe Wind Tre S.p.A., une joint-venture 50/50 de VimpelCom (renommée plus tard VEON) et CK Hutchison Holdings.
A partir du , avec l'adoption de la marque unique Wind Tre, les offres de téléphonie mobile et fixe sont commercialisées sous la nouvelle marque uniquement.

Identité de marque

Structure de l'actionnariat 
Infostrada était détenue à 100% par Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Noter

Articles connexes 

 CK Hutchison Holdings
H3G S.p.A.
 VimpelCom
 Wind Telecomunicazioni SpA
WINDTRE

Liens externes 

Page utilisant P856
Entreprise fondée en 1996
Opérateur de télécommunications ayant son siège en Italie